Новобелая — название населённых пунктов:
 
 Новобелая — село в Кантемировском районе Воронежской области России.
 Новобелая — село в Новопсковском районе Луганской области Украины.